Клементсен () — фарерская фамилия.

Известные носители:

 Клементсен, Карстин (род. 2001) — фарерский футболист, полузащитник.

 Клементсен, Сигфруйюр (род. 1973) — фарерский футболист и тренер.

 Клементсен, Эсмар (род. 1996) — фарерский футболист, нападающий.